Dihidroksifenilalanin se može odnositi na:

 D-DOPA, (R)-3,4-dihidroksifenilalanin
 L-DOPA, (S)-3,4-dihidroksifenilalanin, prekursor neurotransmitera